Horvátország
 Goli Vrh falu Klinča Sela községben, Zágráb megyében
 Goli Vrh falu Rakovec községben, Zágráb megyében
 Goli Vrh Netretićki falu Netretić községben, Károlyváros megyében
 Goli Vrh Ozaljski falu Ozaly községben, Károlyváros megyében
 Gornji Goli Vrh Lipnički falu Ribnik községben, Károlyváros megyében

Szlovénia
 Goli Vrh falu Gorenja vas-Poljane községben, Gorenjska régióban
 Goli Vrh falu Krško községben, Donjoposavska régióban